Покро́вско-Татиа́нинский собо́р () — соборный храм Чебоксарской епархии Русской православной церкви в Чебоксарах. Заложен в 2001 году во время визита патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Чувашию. При открытии получил статус собора. Освящён 16—17 сентября 2006 года.

История 
С начала 1990-х годов на территории Чувашии активно происходит восстановление и возведение новых храмов и церквей Русской православной церкви.

Строительство 
7 июля 2001 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил Чебоксарскую епархию. Это был второй визит патриарха в Чувашию. В её ходе патриарх освятил закладной камень в фундамент будущего храма в честь святой мученицы Татианы в северо-западном жилом массиве города Чебоксары. Пять лет продолжалось строительство храма. Оно велось на пожертвования предприятий, организаций и жителей Чебоксар и Чувашии. На длительное время храм стал одной из главных новостроек города. Работы по возведению храма курировал президент Чувашской Республики Николай Фёдоров и управляющий Чебоксарской епархией митрополит Варнава. В процессе строительства было определено, что в новом крупном жилом массиве, где возводился храм, будет недостаточно приходской церкви, а требуется создание собора комплексом из ризницы, воскресной школы и церковной библиотеки.

Открытие 
4 мая 2006 года митрополитом Варнавой был освящён нижний храм собора, посвященный святой мученице Татиане. Престол верхнего храма было решено посвятить Покрову Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Ранее в Чебоксарах уже существовал Покровский каменный пятиглавый храм постройки 1672 года, но он был закрыт в 1935 году, а в 1980 году снесён из-за строительства водохранилища Чебоксарской ГЭС. Новый верхний храм был позиционирован как восстановление разрушенной церкви на новом месте.

16 сентября 2006 года в Покровско-Татианинский собор из Введенского кафедрального собора были перенесены мощи святителя Иннокентия, епископа Иркутского, а также чтимая икона святой мученицы Татианы с частицей её святых мощей. Событие сопровождалось крестным ходом. На следующий день, 17 сентября митрополит Варнава совершил освящение верхнего храма. В этот же день состоялось провозглашение указа патриарха Алексия II о присвоении храму статуса собора.

Композиция 
Собор представляет собой храм с 12 куполами, построен в византийском стиле. Над центральным входом располагается колоннада изогнутой С-образной формы. Общая площадь сооружения составляет свыше 1000 квадратных метров, высота колокольни составляет 56 метров.

В настоящее время в комплекс сооружений собора входят здание Покровско-Татианинского собора, храма-крестильни с баптистерием во имя Крестителя Иоанна, здания воскресной школы с библиотекой и административными помещениями, а также часовня.

Святыни собора 
Покровско-Татианинский собор содержит ковчежец со стопой епископа Иркутского святителя Иннокентия, чтимой иконы святой мученицы Татианы с частицей её мощей, а также иконы с частицами мощей апостола Варнавы, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны, праведного воина Федора Ушакова, святителя Пантелеймона.

События 
25 января 2010 года, в день Святой мученицы Татианы, Татианинский собор посетил премьер-министр России Владимир Путин, который подарил собору икону Иоанна Предтечи XIX века.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Николай Иванов
 Протоиерей Евгений Степанов
 Протоиерей Александр Соколов
 Протодиакон Геннадий Малышкин
 Иерей Петр Кадушкин
 Иерей Иоанн Маштаков
 Иерей Антоний Ванюшкин
 Иерей Александр Алексеев
 Диакон Александр Семенов

См. также

Примечания 

Соборы Чебоксар
Соборы, построенные в 2006 году в России
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
2000-е годы в Чувашии
2006 год в Чувашии